Pleasant Grove kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Pleasant Grove (Alabama)
Pleasant Grove (Ohio)
Pleasant Grove (Utah)